Василевичи — название населённых пунктов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Василевичи — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Василевичи — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Василевичи — город в Речицком районе Гомельской области.
 Василевичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Василевичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Василевичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Василевичи — агрогородок в Слонимском районе Гродненской области.
 Василевичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Василевичи — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Василевичи — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Василевичи — деревня в Краснинском районе Смоленской области

Другое 
 Василевичи-2 — болото низинного типа на юге Светлогорского и востоке Калинковичского районов Гомельской области Белоруссии.